LNS peut désigner :
 La théorie LNS en jeu de rôle qui catégorise les attentes créatives des joueurs en ludisme, narrativisme et simulationnisme.
 L'aéroport de Lancaster, Pennsylvanie (États-Unis) dans la liste des codes AITA des aéroports.
 La Ligue national socialiste, organisation néo-nazie aux États-Unis.
 La , association lettonne membre de l'Union européenne des sourds.
 le FLB-LNS, une ancienne organisation politique autonomiste bretonne.
 La Ligue nationale somalie, parti somalien dont fit partie Mohamed Ibrahim Egal.
 Le L2TP Network Server, l'équipement qui termine un tunnel L2TP.